Мэ́ри Хо́пкин (; род. 3 мая 1950 года,  (ныне в округе Нит-Порт-Толбот), Уэльс, Великобритания) — валлийская поп-исполнительница, исполнявшая чувственные, мелодичные фолк- и поп-баллады. Её визитной карточкой стала песня «Those Were the Days», написанная на мелодию романса Бориса Фомина «Дорогой длинною» (английский текст Джина Раскина). Эта песня стала первым продюсерским опытом Пола Маккартни; сингл с песней вышел в конце 1968 года и возглавил британский хит-парад (в США песня поднялась до #2).

Биография 

Решающую роль в становлении карьеры Мэри Хопкин сыграли британская супермодель Твигги и Пол Маккартни. Твигги заметила выступление Мэри на телевизионном конкурсе  и познакомила её с Полом. Тот предложил никому не известной до тех пор фолк-певице контракт, спродюсировал дебютный сингл «Those Were the Days» и выпустил его на только что образованном лейбле Apple Records. Сингл вышел 20 августа 1968 года, возглавил британский хит-парад, сместив с вершины битловский «Hey Jude», и продержался на вершине 6 недель.

Затем Маккартни (также в качестве продюсера) выпустил дебютный альбом певицы Postcard (#3 Великобритания, #28 США), оформив обложку и записав партии гитары в песнях «Lord of the Reedy River» и «Voyages of the Moon». Он же написал для Хопкин второй сингл, «» (#2 Великобритания: на этот раз возглавить списки помешал ей сингл The Beatles «Get Back»). С Маккартни (и Ринго Старром за ударными) Хопкин записала собственную версию классической «Que Sera, Sera»; сингл был исполнен по-французски и вышел только во Франции.

В 1970 году Мэри Хопкин представила Великобританию на конкурсе Евровидение-1970 с песней «», заняв второе место. Песня вышла в Британии синглом и поднялась до #2.

В 1971 году Мэри Хопкин вышла замуж за продюсера Тони Висконти, который записал её второй альбом Earth Song, Ocean Song (1971), куда вошли песни Кэта Стивенса,  и Ральфа Мактелла. Вскоре певица объявила об уходе со сцены, однако в 1972 году выступила на рок-фестивале в Австралии, а также выпустила рождественский сингл «Mary Had a Baby» (Regal Zonophone Records).

Мэри Хопкин (как Мэри Висконти) пела также на многих пластинках, которые продюсировал её муж (альбомы Тома Пакстона, Ральфа Мактелла, Дэвида Боуи, Берта Дженша, , Thin Lizzy, Carmen, Sarstedt Brothers, , Sparks, Хэйзел О’Коннор и Элейн Пейдж).

В 1976 году (уже как Мэри Хопкин) она выпустила сингл «If You Love Me (I Won’t Care)» (песню Эдит Пиаф, #32 Великобритания). Steeleye Span пригласили Хопкин на роль Лизаразель в концептуальном альбоме The King of Elfland’s Daughter.

После развода с Висконти в 1981 году Хопкин эпизодически выступала на театральной сцене, фолк-фестивалях и благотворительных концертах. В 2007 году на Mary Hopkin Music вышел ретроспективный альбом Valentine, куда вошли ранее не издававшиеся записи 1972—1980 годов (три из них — её собственные композиции).

Дискография

Альбомы 
 1969: Postcard
 1971: Earth Song, Ocean Song
 1972: Those Were The Days
 1976: The Welsh World of Mary Hopkin (сборник)
 1989: Spirit
 1996: Y Caneuon Cynnar (The Early Recordings) (сборник)
 2005: Live at the Royal Festival Hall (live)
 2007: Valentine
 2008: Recollections
 2008: Now and Then
 2009: Blodeugerdd: Song of the Flowers — An Anthology of Welsh Music and Song (сборник)
 2010: You Look Familiar
 2013: Painting by Numbers
 2020: Another Road
 2020: A Christmas Chorale

Синглы 
 1968 — «Those Were The Days» (#1 Великобритания, #1 Германия)
 1969 — «» (#2)
 1970 — «Temma Harbour» (# 6)
 1970 — «» (#2)
 1970 — «Que Sera, Sera»
 1970 — «Think About Your Children» (#19)
 1971 — «Let My Name Be Sorrow»
 1972 — «Water, Paper & Clay»
 1976 — «If You Love Me (I Won’t Care)»
 1977: — «Wrap Me in Your Arms»
 1977: — «Beyond the Fields We Know»
 1981: — «What's Love»
 1982: — «Walk Right In»
 1984: — «Hold Me»
 1984: — «I Wonder Why»
 1989: — «Ave Maria»
 1990: — «No More War»
 2006: — «Snowed Under»
 2014: — «Iesu Faban»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (Mary Hopkin Music)
 Mary Hopkin Friendly Society
 Mary Hopkin: фэн-сайт
 Mary Hopkin International Site

Певцы и певицы Великобритании
Участники «Евровидения-1970»
Представители Великобритании на «Евровидении»
Тони Висконти